Филиппини () — итальянская фамилия, помимо Италии распространена в странах со значительным присутствием итальянской диаспоры.

Известные носители:
 Филиппини, Лукия (1672—1732) — итальянская католическая святая.
 Филиппини, Франческо (1853—1895) — итальянский художник-пейзажист.
 Филиппини, Андре (1925—2013) — швейцарский бобслеист, футбольный функционер, бизнесмен.
 Филиппини, Марсело (род. 1967) — уругвайский теннисист и теннисный тренер.

См. также 
Филиппо — итальянская фамилия.